Hackensack (Minnesota)
Hackensack (Nova Jérsei)

Desambiguações de topônimos